USS Whale — кораблі ВМС США.

 USS Whale (SS-239) — підводний човен типу «Гато» військово-морських сил США часів Другої світової війни. На службі протягом 1942-1946 років. Зданий на злам у 1960 році.
 USS Whale (SSN-638) — підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1968-1996 років, після чого зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни